Il doppio del torneo di tennis Fortaleza Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Otavio Della e Marcelo Saliola che hanno battuto in finale Bill Barber e Ivan Baron per walkover.

Teste di serie 

 Otavio Della /  Marcelo Saliola (Campioni)
 Pablo Albano /  Andres Zingman (primo turno)

 Juan-Carlos Bianchi /  Óscar Ortiz (semifinali)
 Bill Barber /  Ivan Baron (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Fortaleza Challenger 1994